Manuel José da Costa, bispo católico português
Manuel José da Costa, nobre brasileiro